Melanoblossiidae är en familj av spindeldjur. Melanoblossiidae ingår i ordningen skorpionspindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Melanoblossiidae 16 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skorpionspindlar
Melanoblossiidae